— японский сэйю, диктор и актёр дубляжа. Сотрудничал с агентством Haikyo. Наиболее известен по ролям Бэма из аниме Youkai Ningen Bem и Дайсукэ Дзигэна из Lupin III. На одиннадцатой церемонии Seiyu Awards 2017 года выиграл приз за заслуги.

Роли

Аниме-сериалы 
 Youkai Ningen Bem (1968—1969) — Бэм
 Kyojin no Hoshi (1968—1971) — Армстронг Одзума
 Kick no Oni (1970—1971) — Осаму Ногути
 Lupin III (1971—1972) — Дайсукэ Дзигэн
 Kouya no Shounen Isamu (1973—1974) — Биг Стоун
 Kozure Ookami (1973—1976) — голос за кадром (1973—1974)
 La Seine no Hoshi (1975) — Капитан Зараль
 Chogattai Majutsu Robot Ginguiser (1977) — Доктор Гото
 Lupin III: Part II (1977—1980) — Дайсукэ Дзигэн, ложный Дайсукэ Дзигэн (155 серия)
 Kagaku Boukentai Tansar 5 (1979—1980) — голос за кадром
 Space Cobra (1982—1983) — Кристалл Боуи (3-8 серии)
 Tokusou Kihei Dorvack (1983—1984) — полковник Ёити Такаги
 Lupin III: Part III (1984—1985) — Дайсукэ Дзигэн
 Takoyaki Mantoman (1998—1999) — Король Баобао
 Yuusha-Oh GaoGaiGar Final Grand Glorious Gathering (2005) — Рёсукэ Таканохаси, голос за кадром
 Death Note (2006—2007) — Ватари
 Lupin III: Mine Fujiko to Iu Onna (2012) — Дайсукэ Дзигэн
 Lupin III (2015) — Дайсукэ Дзигэн

Анимационные фильмы 
 Kamui Gaiden: Tsukihigai no Maki (1971) — Огасира
 Mazinger Z tai Ankoku Daishōgun (1974) — Генерал тьмы
 Lupin vs Fukusei-ningen (1978) — Дайсукэ Дзигэн
 Lupin III: Cagliostro no Shiro (1979) — Дайсукэ Дзигэн
 Двенадцать месяцев (мультфильм) (1980)- Январь (японская озвучка)
 Lupin III: Babylon no Ougon Densetsu (1985) — Дайсукэ Дзигэн
 Arion (1986) — Посейдон
 Tatakae!! Ramenman (1988) — Хайз Мованг
 Mobile Suit Gundam 0083: The Last Blitz of Zeon (1992) — Агилль Делаз
 Lupin III: Kutabare! Nostradamus (1995) — Дайсукэ Дзигэн
 Lupin III: Dead or Alive (1996) — Дайсукэ Дзигэн
 Lupin III: Twilight Gemini no Himitsu (1996) — Дайсукэ Дзигэн
 Final Fantasy: The Spirits Within (2001) — Доктор Сид
 Lupin the IIIrd: Jigen Daisuke no Bohyou (2014) — Дайсукэ Дзигэн
 Lupin the IIIrd Chikemuri no Ishikawa Goemon (2017) — Дайсукэ Дзигэн

OVA 
 Soukou Kihei VOTOMS: The Last Red Shoulder (1985) — Грегоре Гарош
 The Humanoid: Ai no Wakusei Lazeria (1986) — Аарон, Алон
 Makai Toshi Shinjuku (1988) — Леви Ра
 Mahjong Hishou-den: Naki no Ryuu (1988) — голос за кадром
 Soukou Kihei VOTOMS: Red Shoulder Document — Yabou no Roots (1988) — Грегоре Гарош
 Legend of the Galactic Heroes (1988—1997) — Адриан Рубинский
 Goku II: Midnight Eye (1989) — Дзэндзо Кадома
 Lupin III: Secret Files (1989) — Дайсукэ Дзигэн (первый пилот), Дайсукэ Дзигэн (второй пилот)
 Violence Jack: Hell’s Wind (1990) — Данте
 Okama Hakusho (1991—1992) — Кэйко
 Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory (1991—1992) — Агилль Делаз, голос за кадром
 JoJo no Kimyou na Bouken (1993) — Мохаммед Авдоль
 Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory Sora no Kagerou (1993) — Агилль Делаз
 Wild 7 (1994—1995) — Сэкай
 Violence Jack Jigoku Gai (1998) — Джек
 Lupin III: Ikiteita Majutsushi (2002) — Дайсукэ Дзигэн
 Lupin III: Green vs Red (2008) — Дайсукэ Дзигэн
 Hoshi no Umi no Amuri (2008) — Укатан
 Black Jack Final (2011) — Чхве Хё Ку
 Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi (2013) — Дайсукэ Дзигэн

Видеоигры 
 Lupin III: The Legacy of Columbus’s Inheritance — Дайсукэ Дзигэн
 Lupin III: The Shooting — Дайсукэ Дзигэн
 Lupin III: Treasure of the Sorcerer King — Дайсукэ Дзигэн
 Deus Ex: Human Revolution — Хью Дэрроу
 BS The Legend of Zelda — голос за кадром
 Ghost in the Shell — Исикава
 Fatal Frame aka Project Zero — Дзюнэсэй Такаминэ
 World of Final Fantasy — Один
 Tales of the Tempest — священник
 Valis: The Fantasm Soldier — Роглес

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Haikyo